На́йджел ( — «ангел») — английское мужское имя. Имя Найджел было известно ещё в средневековье, однако популярность ему принесли литературные произведения Конан Дойля и Вальтера Скотта.
 Найджел (епископ Или) (? — 1169), епископ Или с 1133 года, первый лорд-казначей Англии.
 Найджел, Конрад (1897—1970) — американский актёр эпохи немого кино.

Топоним 
 Найджел — город в Южно-Африканской Республике.

Примечания 

Английские мужские имена